La famille Delfau de Pontalba, branche de la famille Delfau, est une famille subsistante de la noblesse française.

Origine du nom 
Le nom Pontalba vient du patois pour Pontaubard, terre située à Fourmagnac dans le Lot.

Le nom Delfau, bien plus ancien, est probablement d'origine occitane. Fau, du latin fagus, correspond au hêtre, le nom signifiant à l'origine "du lieu du hêtre" ou "du hêtre". Une mauvaise interprétation du nom est vraisemblablement à l'origine des deux faux qui apparaissent sur les armes de la famille.

Histoire 
La famille Delfau est originaire de la ville de Figeac en Quercy. Elle a formé deux branches, à savoir les Delfau de Bouillac (branche aînée, éteinte de nos jours) et les Delfau de Pontalba (branche cadette, subsistante de nos jours) dont le premier représentant fut Jean-Joseph Delfau de Pontalba (1708-1760).

Elle appartenait à la bourgeoisie de cette ville au début du  puis la branche cadette Delfau de Pontalba a été anoblie en 1746 par le capitoulat de Toulouse. Cette branche s'installa à la Nouvelle-Orléans (États-Unis) au cours du  et dont elle revint au cours du siècle suivant.

Personnalités 
François Delfau de Bouilhac (1678-1757), il acquiert en 1725 la terre et le château de la Roque-Bouillac, capitoul de Toulouse en 1746 ;
Jean-Joseph Delfau de Pontalba (1708-1760), il fait sa carrière militaire aux Amériques où il est officier et chevalier de Saint-Louis ;
Joseph-Xavier Delfau de Pontalba (1754-1834), officier français et espagnol, chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Louis, premier baron de Pontalba ;
 Michaela Almonaster y Roxas (1795-1874), par son mariage baronne de Pontalba ;
Alfred Delfau de Pontalba (1886-1972), Président de l'Union Nationale des Combattants
Robert Delfau de Pontalba (1909-1987), général de brigade aérienne.

Alliances 
Les principales alliances de la famille Delfau de Pontalba sont :

Possessions et demeures 

 Le château de Mont-l'Évêque

Armes, titres 
 Armes : De gueules, à deux faux d'argent, passés en sautoir, les fers en bas et adossés ; au chef de sinople, chargé de trois rocs d'échiquier d'or.
 Baron de Pontalba (1810)
 Baron de Belfort (1868) pour la branche aînée

Notes et références

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 13, pages 243 à 246 Delfau de Pontalba
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française subsistante, 2002, page 72
 Nouveau d'Hozier

Famille noble française